Улица Комму́ны - планируемая станция Петербургского метрополитена на восьмой Адмиралтейско-Охтинской линии.

Станция будет иметь выходы на проспект Косыгина, в районе домов №30 и 31.

Предположительно, станцией будут пользоваться жители проспектов Наставников, Косыгина, Энтузиастов, люди будут ехать с Ленской, Белорусской, Хасанской улиц, а также с улицы Коммуны

К открытию станции будет направлено множество автобусов с районов "ЗаКАДья": Ковалёво, Заневка, Янино, Колтуши, Павлово и не только.

Сроки строительства 
Строительство метрополитена в Санкт-Петербурге в последнее время находится в кризисе. Однако губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 7 августа 2022 года пообещал открыть в городе 89 новых станций метро в период до 2050 года.

Сама Адмиралтейско-Охтинская линия метро под номером 8 находится на этапе планирования. До 2025 года планируется начать проектирование и найти подрядчика для строительства депо Тч-11 «Красногвардейское» на юге посёлка Янино для обслуживания линии.

Строительство первого участка начнётся не ранее 2030 года

Примечания 

Строящиеся и проектируемые станции Петербургского метрополитена